Гаплогруппа U4d3 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U4d3
 U4d3a
  U4d3b

Палеогенетика

Бронзовый век 
Афанасьевская культура
 I11752 | BARN-039, Inskoy Dol, kurgan 6 __ Инской Дол __ Краснощёковский район, Алтайский край, Россия __ 2900–2500 BCE (4650 BP) __ Ж __ U4d3.

Чемурчекская культура
 C1707 | L4885 __ Bolati (BLT_M18) __ Бурчун, Алтай (округ), Или-Казахский АО, СУАР, Китай __ 4814-4450 cal BP __ М __ R1b1a1b1b (Z2103) # U4d3.

Катакомбная культура
 RK4002.B0101 | BZNK-304/2 __ Rasshevatskiy 4 (kurgan 1, grave 5) __ Расшеватская, Новоалександровский район, Ставропольский край, Россия __ 2662-2474 calBCE (4050±22 BP, MAMS-29820) __ М __ R1b1a2 > R-FT130482 # U4d3.

Штраубингская культура
 HUGO_170 __ Augsburg – Hugo–Eckener–Straße (grave 6, feat 170) __ Аугсбург, Швабия (округ), Бавария, Германия __ 2288-2066 calBCE (3774±24 BP, MAMS-18916) __ М __ U4d3+16189C.

Средние века 
Аланы
 DA160 | Alan3 __ Дагомский могильник (кат. 15) __ Дагом, Алагирский район, Северная Осетия, Россия __ VII–VIII вв. __ Ж __ U4d3.

История Уттаракханда
 I6944 | R62 __ Роопкунд __ Чамоли, Гархвал, Уттаракханд, Индия __ 772-885 calCE (1210±20 BP, PSUAMS-5441) __ Ж __ U4d3.

Примечания

Публикации 
2017
 
2018
 
 
2019
 
 
 
 
2022

Ссылки 
 
 U4d3 — Haplogroup
 Ancient DNA: U4d3

Гаплогруппа U4 (мтДНК)